Николай Немчин:
 Николай Немчин (ок. 1465 — ок. 1548) — прозвище немца Николауса Бюлова, служившего великому князю Василию III.
 Немчин, Николай — член банды Виктора Можаева.